Vini Caldirola (wijnfabrikant), een Italiaanse wijnfabrikant, sponsor van
 Vini Caldirola (wielerploeg), een voormalige Italiaanse wielerploeg